Мария Алексеевна Панкова (19.12.1916 — 30.01.1979) — звеньевая Земетчинского свеклосовхоза (Пензенская область), Герой Социалистического Труда (18.05.1948).

Родилась 19 декабря 1916 года в селе Вяземка Керенского уезда Пензенской губернии,ныне Земетчинский район Пензенской области.

С 1935 года работала в совхозе Земетчинского сахарного комбината.
С весны 1941 года — звеньевая свекловодческого звена.

В 1947 году её звено получило рекордный урожай сахарной свёклы — 604,75 центнера с гектара на площади 2 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1948 года за получение высоких урожаев сахарной свёклы при выполнении совхозами плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1947 году присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Продолжая руководить звеном, смогла улучшить результаты, доведя урожайность сахарной свёклы до 500 ц/га.

С 1971 г. на пенсии.

Жила в посёлке Земетчино Земетчинского района. Умерла 30 января 1979 года.

Источники 
 Панкова М. За 500 центнеров свёклы с гектара. //Ленин. правда. — 1955. — 10 марта.
 Панкова М. На достигнутом не успокоюсь. //Ленин. правда. — 1954. — 1 авг. — Фото.
 Панкова М. А. Наша искренняя благодарность. //Ленин, правда. — 1948. — 28 мая.
 Нечаев М. Золотые руки. //Сталин. знамя. — 1948. — 10 окт.
 М. А. Панкова; Фото //Сталин. знамя. — 1947. — 2 сент.
 Герой Социалистического Труда: Мария Алексеевна Панкова: Фото. //Сталин. знамя. — 1948. — 22 мая.
 http://dmitrovsk1943.mybb.ru/viewtopic.php?id=1394
 Пензенцы — Герои Социалистического Труда. Пенза, 1988
 Полубояров М. С. Панкова Мария Алексеевна / Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 431
 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18841